

Automobili 
 Dino è un marchio automobilistico nato nel 1965, da un accordo tra Ferrari e Fiat, e attivo fino al 1980.
 Ferrari Dino, modello prodotto dalla Ferrari tra il 1969 e il 1973
 Fiat Dino, modello prodotto dalla Fiat tra il 1967 ed il 1972

Cinema 
 Dino – film del 1957 di Thomas Carr
 Dino, personaggio cinematografico appartenente all'universo dei Transformers, come Autobot.

Geografia 
 Isola di Dino, isola della costa tirrenica amministrata da Praia a Mare in provincia di Cosenza
 Dino, frazione di San Nicola Arcella in provincia di Cosenza

Onomastica 
 Dino, nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Dino (Eugenio Zambelli, 1948), cantante italiano
 Nicola Salvatore Dino (1843-1919), matematico italiano e deputato del Regno d'Italia

Televisione 
 Dino, personaggio della serie a cartoni animati Gli Antenati (The Flintstones)
 Dino Boy, personaggio della serie a cartoni animati Space Ghost
 Dino, personaggio della serie Pokémon Nero e Bianco